Luisa Guillermina Adelaida de Sajonia-Weimar-Eisenach (en alemán, Luise Wilhelmine Adelheid von Sachsen-Weimar-Eisenach; Gante, 31 de marzo de 1817-Brighton, 11 de julio de 1832) fue una princesa alemana muerta en su juventud.

Biografía 
Fue la hija primogénita de los hijos del matrimonio formado por el príncipe Bernardo de Sajonia-Weimar-Eisenach e Ida de Sajonia-Meiningen. 

Su tía materna fue Adelaida, esposa de Guillermo, duque de Clarence (futuro Guillermo IV del Reino Unido). Esta relación tuvo una gran importancia en su vida y la de sus hermanos. Por ejemplo, su hermano Eduardo llegaría a seguir la carrera militar en el ejército británico. La falta de hijos del matrimonio de su tía favoreció la protección de esta a sus sobrinos. 

Luisa tuvo desde su infancia una enfermedad relacionada con la médula espinal que la dejó en un estado de invalidez desde una temprana edad. Su infancia se vio jalonada por visitas al Reino Unido para visitar a su tía Adelaida. En mayo de 1831, siendo ya su tía reina consorte del Reino Unido, se decidió que la joven princesa se quedaría en Brighton. El clima de esta ciudad costera se consideraba más benigno que el de Weimar, y le permitía tomar baños de mar. A pesar de todos los cuidados, la princesa murió como consecuencia de la varicela a la edad de quince años, el 11 de julio de 1832. 

Fue enterrada en la Royal Vault (Cripta Real) de la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, lugar de enterramiento tradicional de los príncipes británicos.

Iconografía 
Se conserva un dibujo, de perfil y su busto por el célebre escultor Chantrey. Ambas obras se realizaron alrededor del momento de su muerte.

Ancestros

Bibliografía

Referencias 

Princesas de Sajonia-Weimar-Eisenach